La supercoupe d'Europe de water-polo féminin.
 La supercoupe d'Europe de water-polo masculin.

Voir aussi